Mafi bezeichnet:
 Mafi (Fahrzeuge), deutsches Maschinenbauunternehmen in Tauberbischofsheim 

Mafi ist der Familienname folgender Personen:
 Akoli Mafi (* 1980), tongaischer Fußballspieler
 Amanaki Mafi (* 1990), neuseeländisch-japanischer Rugby-Union-Spieler
 Falamani Mafi (* 1971), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Mateaki Mafi (* 1972), tongaischer Sprinter
 Samisoni Mafi (* 1990), tongaischer Fußballspieler
 Sitenilesili Mafi, tongaischer Fußballspieler
 Steve Mafi (* 1989), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Tahereh Mafi (* 1988), US-amerikanische Autorin